Бельги́йское испове́дание 1561 года (, , ) — вероучительный документ, используемый реформатскими церквями Испанских Нидерландов () и ряда других стран и регионов мира.

Полное название на французском языке — 

В числе церквей, поддерживающих Бельгийское исповедание:
 Нидерландская реформатская церковь;
 Реформатская церковь в Нидерландах и Бельгии;
 Реформатская церковь в Америке;
 Свободные реформатские церкви в США;
 Христианская реформатская церковь в Северной Америке;
 Протестантские реформатские церкви в Америке;
 Реформатские церкви Австралии;
 а также реформатские церкви в Южной Африке.

История 
На протяжении XVI века протестантские церкви в Габсбургских Нидерландах подвергались гонениям со стороны Римско-католической власти против «бунтовщиков и еретиков-протестантов».

Составив в 1561 году в Турне новый вероисповедательный символ, валлонский пастор  (, ), которому также содействовали А. Саравиа и Г. Модеда (Модетус), капеллан Вильгельма I Оранского направили его испанскому королю Филиппу II. При этом в 36-й статье Исповедания было специально подчёркнуто, что реформаты «питают отвращение к анабаптистам или другим бунтовщикам, а также ко всем тем, кто отрицает высшие власти и магистраты».

В обращении же к монарху, при котором препровождался документ, было подчёркнуто, что реформаты — не бунтовщики, а готовые к законопослушанию граждане, что они отличаются лишь собственным пониманием истинности христианской доктрины, которое восходит к Священному писанию. Свою готовность подчиняться властям во всём, кроме вопросов веры, реформаты выразили ярким эмоционально-патетическим предупреждением, что они скорее «предадут свои спины бичам, языки ножам, уста свинцу, а тела — огню», нежели изменят правде, изложенной в их вероучении.

Однако ответа от короля не последовало. Но хотя непосредственной цели — прекращения гонений — сразу же достичь не удалось, а сам де Бре, в конце концов принёс себя в жертву своей вере, его усилия в конце концов не пропали даром.

Бельгийское исповедание во многом схоже Галликанскому, которое Жан Кальвин составил в 1559 году для реформатских (кальвинистских) церквей Франции: де Бре был учеником основоположника кальвинизма и до известной степени опирался на труд своего учителя, текстом которого располагал. Во введении к Галликанскому исповеданию Кальвин посвящал его королю Франции Франциску I, а саму доктрину адресовал народу Франции или, точнее, реформатской церкви этой страны. Со своей стороны, де Бре составлял исповедание для всего народа Нижних земель (, территория современной Бельгии и Нидерландов).

В 1566 г. в Антверпене тайно собрался первый синод Реформатской церкви Нижних земель. После внесения поправки в статью 36 документ был официально принят как исповедание веры этих церквей. Его текст был разослан общинам, и на протяжении последней трети XVI века исповедание было принято на уровне региональных синодов в Везеле (1568), Эмдене (1568), Дордрехте (1574) и Мидделбурге (1581).

В 1618—1619 гг. Дордрехтский синод вновь отредактировал текст (но не содержание) документа. Утверждённая синодом версия документа, изначально составленного на латыни, была переведена в том же году на французский язык. Синод утвердил Бельгийское исповедание в качестве одного из доктринальных стандартов, под которым должны были подписаться все должностные лица реформатской церкви. На том же синоде Бельгийское исповедание сыграло известную роль в борьбе, развернувшейся с арминианами.

Структура и содержание 
Бельгийское исповедание состоит из 37 статей, расположенных в том же порядке, что и Галликанское исповедание французских кальвинистов, на которое ориентировался де Бре.
 Статьи 1—7 посвящены Богу, Божественному Откровению, авторитету Священного Писания, в котором содержится знание, необходимое для спасения. Говорится и о канонических и апокрифических книгах Библии;
 Статьи 8—11 говорят о Святой Троице и её ипостасях;
 Статьи 12—17 — о творении, Промысле Божием, о сотворении человека и его падении. Рассматриваются доктрины о первородном грехе, о Божественном избрании и восстановлении падшего человека;
 Статьи 18—21 посвящены Иисусу Христу: его воплощению, двум природам и искуплению;
 Статьи 22—26 — о праведности веры, об оправдании и освящении грешников, об исполнении закона и о заступничестве Христа за людей перед Богом Отцом;
 Статьи 27—32 — о церкви и об обязанностях верующих, об отличительных особенностях истинной церкви, об управлении, о служителях, о церковной дисциплине;
 Статьи 33—35 — о таинствах: Крещении (в т.ч. признается крещение младенцев) и Вечере Господней;
 Статья 36 постулирует признание авторитета гражданских властей;
 Статья 37 посвящена Страшному Суду.

Примечания

Литература 
 
 Al Bezuyen. Faith of our Fathers (a study guide/workbook)
 Daniel R. Hyde With Heart and Mouth: An Exposition of the Belgic Confession
 
 
 Nicolaas Hendrik Gootjes. The Belgic Confession: Its History and Sources
 P. Y. DeJong. The Church’s Witness to the World

Религия
История Нидерландов
Реформация в Нидерландах
История кальвинизма
Символы веры в христианстве